Dez mil — número inteiro
 Dez mil (Anábase) — grupo de mercenários gregos
 10.000 a.C. — filme estadunidense lançado em 2008